Джунта:

 Джунта — административный исполнительный орган в Италии.
 Джунта Пизано — итальянский художник XIII века.